Biblioteca Reale – biblioteca storica di Torino, patrimonio UNESCO
 Biblioteca reale –  biblioteca nazionale della Danimarca
 Biblioteca reale dei Paesi Bassi – biblioteca nazionale dei Paesi Bassi
 Biblioteca reale del Belgio – biblioteca nazionale del Belgio
 Biblioteca Reale di Assurbanipal – collezione assira di tavolette